Cimander ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Cimander (* 1981), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Waldemar Cimander (* 1955), polnischer Fußballtorhüter